Спрингфилд () — город в штате Массачусетс, административный центр округа Хампден.

Население Спрингфилда — 153 060 жителей (2010), это третий по населённости город штата и четвёртый в Новой Англии.

В 1635 году на реке Коннектикут было основано поселение на месте современного города, спустя несколько лет названное Спрингфилдом по имени местечка в районе Челмсфорд, Эссекс, Англия.

В мире Спрингфилд более известен как родина баскетбола. В 1891 году школьный преподаватель физической культуры Джеймс Нейсмит придумал игру для учеников, позже ставшей одним из популярнейших видов спорта в мире. В 1959 году в городе был открыт Баскетбольный Зал славы.
В городе расположен главный офис компаний Smith & Wesson и Big Y.

Также в Спрингфилде расположен Форест-Парк — один из крупнейших в стране муниципальных парков.

Климат

Примечания

Литература

Ссылки 
 City of Springfield, Massachusetts Official city website
 Greater Springfield Convention and Visitors Bureau
 Springfield Chamber of Commerce
 King’s Handbook of Springfield, 1884.
 Historical Maps of Springfield from the Norman B. Leventhal Map Center at the Boston Public Library

 
Города, основанные в XVII веке
Города Массачусетса
Университетские города США
Окружные центры Массачусетса